Rosa 'Romanze' — сорт роз класса Шрабы.

Биологическое описание 
Высота куста 120—250 см. 

Листья тёмно-зелёные.

Цветки розовые, со слабым ароматом, диаметром 5—6 см, в кистях от 1 до 15 штук.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до более тёплых.

Устойчивость к мучнистой росе, чёрной пятнистости и дождю высокая.

Болезни и вредители

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Romanze' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Romanze